Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 2009 года началась 31 мая 2007 года и окончилась 15 октября 2008 года.

Все участвовавшие сборные были разделены на 10 групп. По итогам двухкругового турнира победители групп и четыре лучших команд, занявших вторые места, выходят в раунд плей-офф, где и определяются обладатели семи путёвок. Сборная Швеции освобождена от квалификации как представитель страны-организатора.

Групповой этап

Общая таблица

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Рейтинг вторых мест 

 (*) В группе 1 играло шесть команд. Поэтому результаты игр между сборными Хорватии и Азербайджана не включены в таблицу.

Стыковые матчи 

Первые матчи состоялись 10 и 11 октября, ответные — 14 и 15 октября.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2009
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году